U-144 — малая немецкая подводная лодка типа II-D для прибрежных вод, времён Второй мировой войны. Заводской номер 273.

Введена в строй 2 октября 1940 года под командованием обер-лейтенанта Фридриха фон Хиппеля. 17 ноября 1940 года командиром корабля назначен капитан-лейтенант Гердт фон Миттельштедт.

Входила в 1-ю флотилию, с 20 декабря 1940 года находилась в 22-й флотилии.

Совершила 3 боевых похода, потопила одну подводную лодку (206 тонн).

11 июля 1941 года обнаружила и безуспешно атаковала советскую подводную лодку М-97.

Потоплена 10 августа 1941 года в финском заливе (в проливе Соэлозунд) советской подводной лодкой Щ-307, погибло 28 человек.

Ссылки 
 U-144 на Uboat.net